Ел Сокавон има више значења:

 Ел Сокавон (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сокавон (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сокавон, Ел Охито (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику